Radio Paradijs (zeezender), radiopiraat van korte duur in 1981.
Radio Paradijs (Utrecht), muziekzender op de middengolf sinds 2004.
Radio Paradijs (Knokke-Heist), lokale FM-zender sinds 1990.